2000 Голяма награда на Великобритания е 51-вото за Голямата награда на Великобритания и четвърти кръг от сезон 2000 във Формула 1, провежда се на 23 април 2000 година на пистата Силвърстоун близо до град Силвърстоун, Великобритания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания